Ка́ллен () — ирландская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1920—2013) — британский электротехник.
 Каллен, Бретт (род. 1956) — американский киноактёр.
 Каллен, Джеймс (1936—2013) — британский ботаник.
 Каллен, Джон (род. 1937) — новозеландский хоккеист на траве.
 Каллен, Дональд (1908—1976) — ирландский легкоателт.
 Каллен, Каунти (1903—1946) — американский поэт, писатель, переводчик.
 Каллен, Китти (настоящее имя Кэтрин Калински; 1922—2016) — американская эстрадная певица.
 Каллен, Криста (род. 1985) — британская хоккеистка на траве.
 Каллен, Морис (1866—1934) — канадский художник-пейзажист.
 Каллен, Мэтт (род. 1976) — американский хоккеист.
 Каллен, Найджел (1917—1941) — австралийский лётчик ас.
 Каллен, Питер (род. 1941) — канадский актёр озвучивания.
 Каллен, Пол (1803—1878) — первый ирландский кардинал.
 Каллен, Роберт (род. 1985) — японский футболист.
 Каллен, Том (род. 1985) — уэльский актёр.
 Каллен, Уильям (1710—1790) — английский врач.
 Каллен, Хайди (род. 1971) — американский эколог и климатолог.
 Каллен, Шиван (род. 1990) — ирландская актриса.

Вымышленные
 Эдвард Каллен — персонаж «Сумерек».

Топоним 
 Каллен — деревня в Шотландии.
 Каллен — деревня в Ирландии (графство Южный Типперэри).
 Каллен — деревня в Ирландии (графство Корк).

См. также 
 Кален
 Кулл
 Кулле